Tuğba Karademir, née le  à Ankara, est une patineuse artistique turque.  Elle est la première patineuse turque à participer aux Jeux olympiques. Sa  aux championnats d'Europe 2007 est le meilleur classement à ce jour, obtenu par une patineuse turque dans un championnat de l'ISU. 

Elle a annoncé en 2010 qu'elle arrêtait le patinage amateur pour se concentrer sur ses études.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique turque
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance en mars 1985
Naissance à Ankara
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010